Sudarshan ist der Familienname folgender Personen:

 George Sudarshan (1931–2018), indischer Physiker
 Hanumappa Reddy Sudarshan (* 1950), indischer Arzt

Sudarshan steht außerdem für:

 Sudarshan Chemical Industries